Adolf Aminoff kan syfta på:

 Adolf Aminoff (1733–1800), svensk militär (generalmajor)
 Adolf Aminoff (1806–1884), finländsk militär (infanterigeneral)
 Adolf Aminoff (1856–1938), finländsk militär (generalmajor)
 Adolf Aminoff (1860–1914), finländsk jurist och ämbetsman